Кременчу́цька ЗОШ І—ІІІ ступені́в № 24 — загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 24, розташована у Кременчуці, у Великій Кохнівці. Будівля школи є пам'яткою архітектури. Заснована 1885 року, є найстарішою школою міста.

Музеї 
З 1983 року в школі існує музей українського побуту, де представлені різноманітні експонати: розмальована піч, глиняний посуд (горщики, макітри, миски, куманці, покуть).

Понад 30 років у школі функціонує кімната бойової слави. Тут можна побачити, що переживав Кременчук під час війни.

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт школи 
 Каталог шкіл Кременчука

24
К
Навчальні заклади, засновані 1885
Пам'ятки архітектури Кременчука
Засновані в Україні 1885